Baureihe 34 steht für:

 Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit der Achsfolge 1’B der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 34.70: BBÖ 231 (Lok der Achsfolge C)
 Baureihe 34.73: Mecklenburgische P 3.1
 Baureihe 34.74: Bayerische B VI bzw. Bayerische B IX (Loks kurz vor der Umzeichnung ausgemustert)
 Baureihe 34.76: Sächsische III
 Baureihe 34.77–78: Sächsische IIIb
 Baureihe 34.79: Sächsische IIIb V
 Baureihe 34.80: Sächsische VIb V
 Baureihe 34.81: Württembergische A
 Baureihe 34.82: Württembergische Ac